Президентские выборы в Литве проходили 11 и 25 мая 2014 года. 2-й тур проходил одновременно с выборами в Европарламент. Во втором туре Даля Грибаускайте была вновь избрана президентом Литвы.

Кандидаты 
В выборах собирались участвовать 12 кандидатов. Зарегистрированы были семеро.
 Зигмантас Бальчитис, член Европарламента (Социал-демократическая партия Литвы).
 Даля Грибаускайте, действующий президент Литвы с 2009 года, беспартийная.
 Артурас Паулаускас, бывший спикер Сейма и бывший и. о. президента в 2006 году (Партия труда).
 Наглис Путейкис, член Сейма (независимый, бывший член Союза отечества).
 Бронис Ропе, мэр Игналины (Союз литовских крестьян и зелёных).
 Вальдемар Томашевский, член Европейского парламента (Избирательная акция поляков Литвы).
 Артурас Зуокас, мэр Вильнюса (Союз «Да» — Обновление и перспектива Отечества).

Не были зарегистрированы по разным причинам 5 претендентов. Европарламентарию Роландасу Паксасу («Порядок и справедливость») было отказано так как ему решением Конституционного суда пожизненно запрещено занимать государственные должности, где для вступления в должность необходимо принесение присяги. Депутату сейма Линасу Бальсису (Литовская зелёная партия) отказали в регистрации так как из представленных им в Главную избирательную комиссию Литвы 20 тысяч 411 подписей эксперты-почерковеды забраковали почти 700. Вдова бывшего президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса Кристина Бразаускене (Демократическая партия труда и единства), бизнесмен и учёный Владас Лашас, водитель Йонас Лашинис, учёный и один из подписантов Акта о восстановлении независимости Литвы Роландас Паулаускас не смогли собрать необходимые по закону для регистрации 20 тыс. подписей.

Опросы общественного мнения

Результаты

Ссылки 
 Balsavimo rezultatai // Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (Центральная избирательная комиссия ЛР)  
 Президентские выборы в Литве 2014  // cis-emo.net

Примечания 

Литва
Президентские выборы в Литве
2014 год в Литве
Май 2014 года
События 11 мая
События 25 мая